Communauté de communes du Pays de Cassel, Franse intercommunale
 Union Sportive du Pays de Cassel, Franse voetbalclub